Kengeri kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Kengeri (vattendrag),

Indien 

 Kengeri (ort), Karnataka, Bangalore Urban, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar